С-Катил има више значења:

 С-Катил (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 С-Катил (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику